Venusfalle steht für:

 Venusfliegenfalle, eine Pflanzenart
 Die Venusfalle, erotischer Film von 1988
 Liebesfalle im Agentenmilieu, siehe Romeo-Falle